Де́нежкин ка́мень:
 Денежкин Камень — гора в России, на Северном Урале;
 Денежкин Камень — заповедник в России, в Свердловской области, назван по имени находящейся на его территории вышеупомянутой горы.